Pelempang (Kelekar), een plaats in Indonesië
Pelempang (Mestong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing